Ausztria
Rohrberg, település Tirolban

 Németország
Rohrberg, település Szász-Anhalt tartományban
Rohrberg, település Türingia tartományban